Toponímia: Disney (Oklahoma), població dels Estats Units a l'estat d'Oklahoma
 Biografies: Walt Disney (1901, Chicago - 1966), productor, director, guionista i animador
 Empreses:
 The Walt Disney Company, empresa fundada l'any 1923 per Walt Disney
 Disney Channel, canal de televisió per cable propietat de The Walt Disney Company
 Disney Village, complex d'oci, cultural i gastronòmic
 Parc Walt Disney Studios, parc temàtic Disney pertanyent a Euro Disney SCA inaugurat el 2002
 Walt Disney Animation Studios, estudi cinematogràfic d'animació, amb seu a Burbank, Estats Units, que produeix llargmetratges, curtmetratges i especials de televisió per The Walt Disney Company
 Walt Disney Concert Hall, sala de Concerts al Centre de Música de Los Angeles
 Walt Disney Pictures, estudis cinematogràfics estatunidencs
 Walt Disney Records, segell discogràfic part de The Walt Disney Company
 Walt Disney World Resort, lloc de vacances